Глобочица може бити:

 Глобочица (Качаник), насеље у општини Качаник, КиМ, Република Србија,
 Глобочица (Гора), насеље у општини Гора, КиМ, Република Србија,
 Глобочица (Струга), насеље у општини Струга, Северна Македонија,

или

 Глобочица (језеро), вештачко језеро на реци Црном Дриму, Северна Македонија.